Сезон 1937/38 — 39-й год со дня основания футбольного клуба. Чемпионат Испании по футболу не проводился из-за Гражданской войны в Испании, но вместо него был разыгран турнир Каталонская лига, победителем которого стала «Барселона».

Состав команды

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Чемпионат Каталонии

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Каталонская лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания 

1937/1938
Сезоны футбольных клубов 1937/1938